Courtney Taylor (American football), professioneel football speler. 
Courtney Taylor-Taylor, geboren Courtney Taylor, muzikant. 
Courtney Taylor, ring naam van de Amerikaans professioneel worstelaar Beverly Mullins.